

Geografia

Austria 
 Windisch-Matrei – dawna nazwa gminy Matrei in Osttirol

Szwajcaria 
 Windisch – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Brugg

Osoby 
 Dominik Windisch – włoski biathlonista
 Ernst Windisch – niemiecki językoznawca
 Markus Windisch – włoski biathlonista